

Caratteristiche tecniche
Trequartista, può essere schierato anche come interno di centrocampo.

Palmarès

Club
 
AEK Atene: 2015-2016

 
AEK Atene: 2017-2018

Individuale 
 Calciatore greco dell'anno: 
2017

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale greca